Алексей Григорьевич Копнин (,  — , ) — советский . Мастер спорта СССР (1957), международный мастер (1975) и международный арбитр (1959) по шахматной композиции. По профессии — товаровед.

С 1946 опубликовал свыше 300 композиций различных жанров. Участник ряда личных чемпионатов СССР (1948—1985), лучшие результаты — 3-е место во 2-м чемпионате по двухходовкам (1948), 3-е место в 11-м чемпионате по трёхходовкам (1973). Участник множества конкурсов шахматной композиции, где удостоен 240 отличий, в том числе 112 призов (из них 50 первых).

В двухходовке открыл и разработал тему, получившую название «уральской».

Биография 
Родился 17 декабря 1918 года в Рыбинске в семье железнодорожного служащего. С детства был инвалидом по зрению.

В 1939—1941 годах учился в Ленинградском военно-механическом институте. В 1942 году эвакуирован в Казахстан. С 1944 года жил в Свердловске. Работал преподавателем товароведения в кооперативном техникуме. В 1955 году окончил Институт советской торговли, работал преподавателем товароведения промышленных товаров в Свердловском филиале этого института. В 1963 году приехал в Челябинск по приглашению челябинского филиала Института советской торговли, где получил должность старшего преподавателя товароведения промышленных товаров. Скончался 17 июня 1991 года в Челябинске. Похоронен на Успенском кладбище.

Шахматный путь 
Алексей Григорьевич Копнин увлёкся шахматной композицией, занимаясь практической игрой в шахматы. В 1944—1945 годах начал составлять задачи и этюды под руководством свердловских шахматных композиторов Александра Козлова и Владимира Брона. В 1946 году опубликовал свою первую задачу (трёхходового жанра) в журнале «Шахматы в СССР», в 1950 году — первый этюд (в газете «Уральский рабочий»), в 1953 году — первую теоретическую статью «К теории окончаний» в журнале «Шахматы в СССР». В 1956 году впервые выступил в составе сборной страны в матче СССР—Голландия. В 1957 году присвоено звание мастера спорта СССР по шахматной композиции, в 1959 году — международного арбитра по шахматной композиции.

После переезда в Челябинск в 1963—1985 годах возглавлял комиссию по шахматной композиции в челябинской областной шахматной федерации. В 1964—1985 годах — почётный член всероссийской комиссии по шахматной композиции. В 1964—1979 годах редактировал раздел шахматной композиции в рубрике «Шахматы» газеты «Челябинский рабочий». В Челябинске под руководством Алексея Копнина проводились областные конкурсы составления и решения задач и этюдов. Постепенно сложилась команда челябинских шахматных композиторов, которую он возглавил. В 1964-86 годах команда челябинской области становилась призёром в первенствах РСФСР (2-е и дважды 3-е места). Алексей Копнин участвовал в девяти командных первенствах РСФСР, а также был членом сборной команды СССР, консультантом по шахматной композиции, главным судьёй международных конкурсов. Принимал участие в подготовке ряда шахматных книг — «В помощь шахматисту» (1951), «Галерея шахматных этюдистов» (1968), «Пермь шахматная» (1984), «Шахматы в Челябинске» (1985). В 1975 году присвоено звание международного мастера по шахматной композиции.

За 45-летний период творчества опубликовал около 330 композиций разных жанров. Завоевал около 240 отличий, в том числе 125 призовых (из них 50 — первых). Многократный финалист личных чемпионатов СССР:
 2-й чемпионат (1948) — 3-е место (двухходовки),
 3-й (1952) — 4-е (двухходовки),
 4-й (1955) — 8-е (двухходовки), 7—8-е (этюды),
 5-й (1959) — 8—9 (трёхходовки), 15-е (этюды),
 6-й (1962) — 10-е (двухходовки), 6-е (трёхходовки), 8—9-е (многоходовки),
 7-й (1965) — 14—15-е (трёхходовки), 9-е (многоходовки), 14-е (этюды),
 8-й (1967) — 10-е (многоходовки), 18-е (этюды),
 10-й (1971) — 6-е (многоходовки), 8-е (этюды),
 11-й (1973) — 6-е (двухходовки), 3-е (трёхходовки), 6—8-е (многоходовки), 11—12-е (этюды),
 12-й (1976) — 5-е (многоходовки),
 15-й (1984) — 4-е (трёхходовки), 10-е (этюды),
 16-й (1985) — 10-е (многоходовки), 6-е (этюды),
 18-й (1989) — 9-е (этюды)
 19-й (1992) — 14—15-е (этюды).

Многие произведения Алексея Копнина вошли в «золотой фонд» шахмат. 60 его задач и этюдов включены в Альбомы ФИДЕ, набрано 61,61 балла.
 
Алексей Копнин является первооткрывателем и разработчиком темы в двухходовке, получившей название «уральской» — сочетание чёрной коррекции (см. тема коррекции) и комбинаций в попытках (антидуалей) с блокированием свободного поля у чёрного короля (тема Стокки-2).

Избранное творчество

Двухходовые задачи 

1.Ce4! (угроза 2.Фf5#)
1…K~ 2.Л:g4#
1…K:e4! 2.fe# (2.Фg5? 2.Лf5?)
1…Лe~ 2.Л:g4#
1…Лe: e4! 2.Фg5# (2.fe? 2.Лf5?)
1…Лd~ 2.Ф:e3#
1…Лd: e4! 2.Лf5# (2.fe? 2.Фg5?)

Уральская тема с тремя корректирующими ходами чёрных фигур.

1.d4! (угроза 2.d5#)
1…ed 2.Kfd8#
1…K:c7 2.Ked8#
1…C:d4 2.cdK#
1…Kf6 2.edK#
1…Л:b8 2.d8K#
(1…Л:e8 2.deФ/C#)

Пять разных белых коней идут на втором ходу на поле d8.

Тематический ложный след:1.Кd7? (угроза 2.Фc6#)
1…Л~ или 1…Кc~ 2.Л:d3#,
поэтому 1…Лe4! 2.Кc7# (2.Кb6+? С:b6!)
или 1…Кe4! 2.Кb6# (2.Кc7+? Ф:c7!),
но 1…Фh6!

Решение:
1.Кg6! (угроза 2.Фc6#)
1…Л~ или 1…Кc~ 2.Л:d3#,
1…Лe4 2.Фd8# (2.Кe7+? Л:e7!),
1…Кe4 2.Кe7# (2.Фd8+? Кd6!)
(1…Kb4/Ke5 2.Фе5#, 1…fg 2.Фе6#, 1…Kpe4 2.Л:d3#).

Уральская тема в двух фазах с переменой матов.

Этюды 

Последний из опубликованных этюдов Алексея Копнина.

1.Лd4! c3 2.Лс4 с2 3.Лc7! Лb7 (связка) 4.Крh8! Лb6
(4…Л:с7 пат, 4…Лb2 5.Kph7! Лb7 6.Kph8 — ничейный «маятник»)
5.Kph7!
(5.Лc8+? Kpf7 6.Лc7+ Kpg6 с выигрышем)
5…Лb7 6.Kph8 Лb1 7.Лc8+! Kpf7 8.Лc7+ Kpg6 9.Лc6+ Kpf7 10.Лc7+ Kpf8 11.Лc8+ с вечным шахом.

Статьи 
 К теории окончаний // Шахматы в СССР. — 1953. — № 6.
 И вновь «белые комбинации» // 64. — 1978. — 21-27 декабря.
 Попеременная блокада // EG (Лондон). — 1979. — № 58.
 Ладья и слоновая пешка против слона // Шахматный бюллетень. — 1988. — № 8.
 Неравный бой // Шахматисты России. — 1990. — № 3-7.
 Некоторые особенности борьбы в окончаниях: «ладья и конь против двух коней» // Интеллектуальные игры. — 1990. — № 6 (июнь).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Челябинск»
 

Родившиеся в Ярославской губернии
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Международные мастера по шахматной композиции
Шахматисты XX века
Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)